

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Rochelle – città della Florida
 Rochelle – città della Georgia
 Rochelle – città dell'Illinois
 Rochelle – città del Texas
 Rochelle – città della Virginia
 Rochelle Park – parco del New Jersey

Onomastica
 Rochelle  – nome proprio di persona inglese femminile

Altro
 Rochelle Goyle  – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di un gargoyle
 Sale di Rochelle  – Altro nome del Tartrato di sodio e potassio

Pagine correlate 

 La Rochelle (disambigua)